Sverige har deltagit i samtliga olympiska spel förutom ett. Sverige var en av 14 nationer som var med i det första av de moderna sommarspelen (Olympiska sommarspelen 1896) som hölls i Aten. Sedan dess har Sverige varit med i samtliga sommarspel, med undantag för olympiska sommarspelen 1904. När Sverige återigen deltog 1908 så hade bara Storbritannien och Frankrike fler deltagare. Sverige har totalt 213 os guld (sommar+vinter).

1912 hölls de olympiska spelen i Stockholm.

Medaljtabeller

Medaljer i sommarspelen

Medaljer i vinterspelen

Medaljer i sommarsporter

Medaljer i vintersporter

Svenska tv-kanaler som har sänt de olympiska spelen
Eftersom Sveriges Radio och SVT länge hade monopol i Sverige, utgick TV-sändningarna tidigare från SVT:s sportredaktion. Den 17 juni 2011 meddelades att SVT från och med olympiska vinterspelen 2014 i Sotji och olympiska sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro skulle gå miste om sändningarna sedan rättigheterna köpts av Viasats ägare MTG. I juni 2015 meddelades genom ett pressmeddelande att Discovery Networks Sweden skulle ta över sändningarna av de fyra närmast kommande spelen, med start i och med vinterspelen 2018 i Pyeongchang.

Sveriges kandidaturer 
 Olympiska sommarspelen 1912 – Stockholms ansökan om olympiska sommarspelen 1912
 Olympiska vinterspelen 1984 – Göteborgs ansökan om olympiska vinterspelen 1984
 Olympiska vinterspelen 1988 – Faluns ansökan om olympiska vinterspelen 1988
 Olympiska vinterspelen 1992 – Faluns ansökan om olympiska vinterspelen 1992
 Olympiska vinterspelen 1994 – Östersunds ansökan om olympiska vinterspelen 1994
 Olympiska vinterspelen 1998 – Östersunds ansökan om olympiska vinterspelen 1998
 Olympiska vinterspelen 2002 – Östersunds ansökan om olympiska vinterspelen 2002
 Olympiska sommarspelen 2004 – Stockholms ansökan om olympiska sommarspelen 2004
 Olympiska vinterspelen 2022 – Stockholms ansökan om olympiska vinterspelen 2022
 Olympiska vinterspelen 2026 – Stockholms ansökan om olympiska vinterspelen 2026

Se även 
Sverige i olympiska vinterspelen
Svenska medaljer vid olympiska sommarspel
Svenska medaljer vid olympiska vinterspel
Lista över svenska fanbärare vid olympiska spelen

Referenser